Neuville puede referirse a: 

 Neuville, ciudad de la provincia de Quebec, Canadá.
 Neuville, comuna francesa situada en Corrèze.
 Neuville, comuna francesa situada en Puy-de-Dôme.
 Oliver Neuville, futbolista alemán.
 Thierry Neuville, piloto de rally belga.